Scomber é um género de peixes perciformes da família Scombridae.

Espécies 
O género Scomber inclui as seguintes espécies:
 Scomber australasicus Cuvier, 1832.
 Scomber colias Gmelin, 1789.
 Scomber japonicus, Houttuyn, 1782.
 Scomber scombrus Linnaeus, 1758.
A informação contida na base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite elaborar o seguinte cladograma:

Ligações externas 

 
 
 
 

Scombridae